Транс ( изменение, переход из одного состояния в другое, сквозь, через):
 Транс (музыкальный жанр).
Трансфокатор (оптика, фото-, видео-)
 Транс (психическое состояние).
 Транс-изомеры в химии.
 «Транс» — фильм режиссёра Дэнни Бойла 2013 года.
 Транс — разговорное обозначение трансгендерных людей, транссексуальных людей и трансвеститов (см. также Транс-мужчина, Транс-женщина).
 «» — 10 серия 3 сезона первого возрождения американского телесериала «Сумеречная зона».

 «Нарва-Транс» — эстонский футбольный клуб из города Нарва.